Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 8-as, továbbá 8A, 8BIS, illetve M8-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 8-as villamos (Budapest)megszűnt
 8A villamos (Budapest)megszűnt

 8-as villamos (Szeged)megszűnt

Ausztria 

 8-as villamos (Bécs)megszűnt

Csehország

 8-as villamos (Prága)

Lengyelország 

 8-as villamos (Szczecin)
 8BIS villamos (Szczecin)megszűnt

Németország 

 M8 (Berlin)